Niederländische Musikcharts steht für:

 Dutch Charts (Top 100 Singles/Alben)
 Mega Top 50 (Singles)
 Nederlandse Top 40 (Singles)